Le district de Weicheng (渭城) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine ;
 Le district de Weicheng (潍城) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme